I54, i54, I-54 ou I/54 est un sigle qui peut faire référence à :

Business 
 i54,  parc d'affaires technologique britannique dans le South Staffordshire.

Domaine militaire 
 , 2 sous-marins de la marine impériale japonaise.

Route 
  Route slovaque I/54 reliant la frontière tchèque à Nové Mesto nad Váhom

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres